Santegidiesi – abitanti di Sant'Egidio (Ferrara)
Santegidiesi – abitanti di Sant'Egidio alla Vibrata